Ю́рий Воробьёв:
 Воробьёв, Юрий Анатольевич (род. 1961) — советский борец вольного стиля.
 Воробьёв, Юрий Анатольевич (род. 1954) — советский и российский актер театра и кино.
 Воробьёв, Юрий Геннадьевич (1925—2001) — полный кавалер ордена Славы.
 Воробьёв, Юрий Георгиевич (Варфоломей; 1931—2009) — церковный деятель Русской зарубежной церкви.
 Воробьёв, Юрий Иванович (1922—1993) — генерал-майор, организатор создания ракетно-космической техники в СССР.
 Воробьёв, Юрий Леонидович (род. 1948) — Герой Российской Федерации.

 Воробьёв, Юрий (?—после 1353) — московский боярин.